Kenneth Emil Petersen est un footballeur danois, né le . Il mesure . Kenneth Emil Petersen évolue depuis 2016 à l'Odense Boldklub, où il occupe le poste de défenseur.

Biographie 

Au début de la saison 2007-08, avec le départ de Rasmus Marvits, Petersen est devenu une partie importante de l'équipe première de l'AC Horsens.

Carrière

Palmarès 
 Championnat du Danemark en 2014
 Coupe du Danemark en 2014

Références

Liens externes 
 
  Fiche sur danskfodbold.com

Footballeur international danois
Joueur de l'Aalborg BK
Joueur du Herfølge BK
Joueur de l'AC Horsens
Joueur de l'Odense BK
Naissance le 15 janvier 1985
Naissance à Copenhague